Schönkirchen steht für:

 Schönkirchen, Gemeinde im Kreis Plön, Schleswig-Holstein
 Schönkirchen (Gemeinde Schönkirchen-Reyersdorf), Ort in der Marktgemeinde Schönkirchen-Reyersdorf, Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich

Siehe auch:
 Schönkirch